Das Cazoo Masters 2022 war ein Einladungsturnier und Teil der Saison 2021/22 der World Snooker Tour. Es war die 48. Austragung des zweitältesten der aktuellen Profiturniere. Nachdem das Turnier im Vorjahr Pandemie-bedingt erstmals nicht in London, sondern in der Marshall Arena in Milton Keynes stattgefunden hatte, kehrte es vom 9. bis 16. Januar in den Alexandra Palace in der britischen Hauptstadt zurück. Der „Ally Pally“ war zum zehnten Mal der Austragungsort.

Titelverteidiger war der Chinese Yan Bingtao, der schon in der ersten Runde gegen Mark Williams verlor. Das Finale bestritten der Australier Neil Robertson und der Engländer Barry Hawkins. Robertson gewann mit 10:4 und sicherte sich seinen zweiten Masters-Titel nach 2012.

Preisgeld 
Im dritten Jahr nacheinander blieb das Preisgeld unverändert.

Turnierplan 
Die Top 16 der Weltrangliste wurden traditionell eingeladen. Der Chinese Zhao Xintong qualifizierte sich durch seinen Überraschungssieg bei der UK Championship als letzter Spieler und war der einzige Masters-Neuling. Sein Landsmann Ding Junhui verpasste nach 16 Jahren zum ersten Mal wieder die Teilnahme.

Eröffnet wurde das Turnier am Sonntag, den 9. Januar, vom Titelverteidiger Yan Bingtao.

Finale

Century-Breaks 
Elf Spieler erzielten 26 Century-Breaks. Das höchste mit 139 Punkten spielte Stuart Bingham, die meisten mit sechs spielte der Sieger Neil Robertson.

Quellen

Weblinks 
 2022 Masters bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Haringey
Alexandra Palace